Эббетс:

 Эббетс, Чарльз Клайд — американский фотограф XX века.
 Эббетс Филд — бейсбольный стадион, располагавшийся в Бруклине (Нью-Йорк).